Shax-î Muske kan syfta på följande platser:

Irak 

 Jabal Mūskān, berg, Arbil, 
 Qimmat Sarī Mūsikān, bergstopp, Arbil, 

Robotskapade Irakförgreningar